Мак-Крири, Маккри́ри (, ) — фамилия и топоним:

 Мак-Крири, Уолтер — американский игрок в поло, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 и 1908.
 Мак-Крири — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

См. также 
 Маккрири

Примечания